El tormentos de Dios ( o ), o incorrectamente el tormento de Dios ( o ), es un pequeño objeto de construcción religiosa en forma de columna de piedra o de mampostería o de mampostería de cuatro lados y pilar revocado con un pie, un fuste, un capitel, que lleva (a menudo en la parte superior equipada con un dosel y una cruz) caja en la que hay una pintura de la Pasión, una estatua (estatua) de un santo o un relieve. Es una especie de capilla al borde de la carretera. Desde siglo XVIII y XIX en Eslovaquia están más ricamente representados en las cercanías de Trnava, en Orava, en las cercanías de Stropkov y en medio de Považie.

El tormentos de Dios es una obra de arquitectura popular y fue construida (en Eslovaquia en el siglo XV – XIX) en medio del pueblo, en cruces, en caminos de salida, en iglesias o en otros lugares importantes y legendarios para conmemorar eventos felices o, por el contrario, trágicos en la vida del pueblo, comunidad o individuos (por ejemplo, recuperación de una enfermedad grave, epidemia de peste, honrar a los muertos, reconciliación de disputas por bienes y así).

Con la ayuda de estatuas, cuadros o cruces, representaron escenas de la vida de Cristo.  Están muy extendidos en toda la Europa cristiana.

Fuentes 
 
 božie muky. In: Encyclopaedia Beliana. 1. ed. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. p. 686. . Volumen 2. (Bell – Czy), p. 249.

Edificios religiosos en Eslovaquia
Iglesias católicas de Eslovaquia